Корюн Арутюнович Акопян (; 1908—1994) — армянский, советский , . Народный архитектор СССР (1980).

Биография 
Корюн Акопян родился а в Александрополе (ныне Гюмри, Армения).

В раннем возрасте жил в Тифлисе со своими родителями, где окончил среднюю школу, а затем вернулся в Армению.

В 1932 году окончил Ереванский политехнический институт, преподавал там же.

В 1937—1941 и в 1945—1947 годах — заместитель главного архитектора Еревана, в 1949—1953 — управляющий трестом «Ергорпроект», в 1955—1964 и 1967—1989 год — директор института «Армгоспроект».

Участник войны, награждён орденом Отечественной войны II степени (1985).

В 1949—1994 годах жил в д. 6 на проспекте маршала Баграмяна в Ереване (мемориальная доска).

Скончался 19 января 1994 года в Ереване.

Награды и звания 
 Лауреат Всесоюзного смотра творчества молодых архитекторов (1947)
 Лауреат Всесоюзного смотра достижений советской архитектуры за 1973—1977 годы
 Заслуженный строитель Армянской ССР (1957)
 Заслуженный архитектор Армянской ССР (1968)
 Народный архитектор СССР (1980)
 Государственная премия СССР (1987) — за архитектуру Спортивно-концертного комплекса в Ереване
 Государственная премия Армянской ССР (1979)
 Орден Отечественной войны II степени (1985)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Серебряная медаль ВДНХ
 Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Армянской ССР (1956, 1978)

Работы 
 Спорткомплекс «Динамо» в Ереване (1948)
 Здание Союза архитекторов Армении (Проспект Баграмяна, 17; 1952, совместно с архитектором Ж. Сардаряном)
 Средняя школа по улице Чаренца в Ереване
 Спортивный зал «Динамо» (1956, совместно с архитектором Н. Алавердяном)
 Больница с поликлиникой на улице Прошяна (1962—1963)
 Стадион «Раздан» в Ереване (1967—1972, совместно с архитектором Г. Мушегяном, конструктором Э. Тосуняном)
 Спортивно-концертный комплекс в Ереване (1977—1983, совместно с архитекторами Г. Мушегяном, Г. Погосяном, А. Тарханяном, С. Хачикяном, конструкторами Г. Азизяном, И. Цатуряном, инженером М. Агароняном)
 Жилые дома на проспекте Ленина в Ереване (1949)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Национального политехнического университета Армении
Преподаватели Национального политехнического университета Армении‎
Градостроители СССР
Градостроители Армении